Tempi brutti per i sergenti (No Time for Sergeants) – romanzo del 1954 di Mac Hyman
Tempi brutti per i sergenti (No Time for Sergeants) – film statunitense del 1958 diretto da Mervyn LeRoy
No Time for Sergeants – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1964 al 1965